Шегельман — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шегельман, Илья Романович (1944—2020) ― советский и российский профессор, доктор технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии.
 Шегельман, Семён Рувимович (род. 1933) — латвийский и советский художник-живописец и график.